BDO Canadian Open – turniej curlingowy w sezonie 2010/2011
 BDO Canadian Open – turniej curlingowy w sezonie 2011/2012